Ransbytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ransbytjärnen (Stora Kils socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Ransbytjärnen (Dalby socken, Värmland, 672759-136042), sjö i Torsby kommun,  (22,7 ha)
Ransbytjärnen (Dalby socken, Värmland, 673360-134501), sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn